The Forbidden Room – film del 1914 diretto da Allan Dwan
The Forbidden Room – film del 1919 diretto da Lynn F. Reynolds
The Forbidden Room – film del 2015 diretto da Guy Maddin ed Evan Johnson